Bixby může být:

 Bixby (Minnesota) – vesnice v Minnesotě
 Bixby (Missouri) – vesnice v Missouri
 Bixby (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Bixby (Texas) – obec v Texasu
 Bixby (virtuální asistent) - virtuální asistent od Samsungu